Another Phase är ett album av Maria Mena från 2002. Det är Menas debutalbum.

Låtlista 
Free
Blame it on me
My Lullaby
Sleep to Dream
Monday morning
Pale pepole
They smoke a lot
Crowded train
Bye Bye
Ugly
Those who caved in
Better than Nothing

Norska debutalbum
Musikalbum 2002
Album av Maria Mena